Das Legg Mason Tennis Classic 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Juli bis 6. August 2006 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Sopot die Orange Prokom Open gespielt, welche genau wie das Legg Mason Tennis Classic zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Lokalmatador Andy Roddick, der dieses Jahr kurzfristig mit einer Bauchmuskelverletzung absagen musste. Der Elfte der Setzliste Arnaud Clément gewann das Turnier durch eine Finalsieg über Andy Murray (Nr. 8. der Setzliste)in zwei Sätzen. Es war Cléments zweiter Erfolg in dieser Saison und der vierte und letzte seiner Karriere.
Vorjahressieger im Doppel waren die Zwillinge Bob und Mike Bryan, die abermals als Setzlistenerste das Turnier für sich gewannen. Im Finale setzten sich erneut gegen Kevin Ullyett durch, der mit Paul Hanley spielte, und gewannen ihren 31. gemeinsamen Titel. Bob gewann den 24. Titel seiner Karriere, Mike gewann noch zwei Titel mehr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 575.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Washington, D.C.